Тихонов Олександр Іванович (вчений) — український вчений-фармацевт, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Тихонов Олександр Іванович (спортсмен) — радянський біатлоніст, чотириразовий олімпійський чемпіон.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок